Nazareno Etla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Guadalupe Etla (ort), Oaxaca, 
 Nazareno Etla (kommun i Mexiko), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar